Дмитрий Ерёмин:
 Ерёмин, Дмитрий Александрович (род. 1973) — российский футболист (мини-футбол).
 Ерёмин, Дмитрий Владимирович (род. 1969) — российский политический и государственный деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва.
 Ерёмин, Дмитрий Иванович (1904—1993) — советский писатель и поэт. Лауреат Сталинской премии.
 Ерёмин, Дмитрий Фёдорович (1915—1972) — советский фаготист.